Фрэнк Дэ́ниел «Фрэ́нки» Хе́йдук (; 5 августа 1974 года, ) — американский футболист, защитник. Завершил карьеру в клубе MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Карьера 

19 апреля 2012 года завершил карьеру.

Голы за сборную

Достижения

Сборная США 
Золотой кубок КОНКАКАФ
  Чемпион (3): 2002, 2005, 2007
  Бронзовый призёр: 2003
Кубок конфедераций
  Бронзовый призёр: 1999

«Коламбус Крю» 
Кубок MLS
  Обладатель: 
Регулярный чемпионат MLS
  Чемпион: ,

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurosport
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Тампа-Бэй Мьютини»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»